Johann Albrecht Adelgrief (* unbekannt nahe Elbing, Polen; † 11. Oktober 1636) war ein deutscher Prophet. Er war der Sohn eines protestantischen Pfarrers, bewandert mit den alten Sprachen.
Er behauptete, dass sieben Engel vom Himmel gekommen seien und ihm den Auftrag erteilt hätten, das Böse von der Welt zu verbannen und die Monarchen mit eisernen Ruten zu geißeln. Er wurde in Königsberg (Preußen) inhaftiert, wegen Hexerei angeklagt und zum Tode verurteilt. Seine Schriften wurden unterdrückt.

Quelle
 New American Cyclopedia, (1858–1863), von George Ripley and Charles A. Dana.

Autor
Hingerichtete Person (Heiliges Römisches Reich)
Hingerichtete Person (Preußen)
Hingerichtete Person (17. Jahrhundert)
Opfer der Hexenverfolgung
Geboren im 16. oder 17. Jahrhundert
Gestorben 1636
Mann